Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Renée Richards 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Ann Kiyomura-Hayashi (primo turno)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kerry Reid (semifinali)

 Assente
 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Marita Redondo (primo turno)
 Sue Barker (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1979